Шесто Европско првенство у атлетици у дворани одржано је 8. и 9. марта 1975. године у Спортско-забавној дворани Сподек у Катовицама, (Пољска).

Такмичење се одржало у 21 дисциплини (12 мушких и 9 женских).

Земње учеснице 
Учествовале су 24 земље са укупно 270 такмичара. У односу на претходно првенство нема Поругалије, а дебитовао је Луксембург.

  Аустрија 1 (0+1)
  Белгија ()
  Бугарска 19 (8+11)
  Грчка (5+1)
  Данска 2 (2+0))
  Западна Немачка 27 (15+12)
  Италија 7 (4+3)
  Источна Немачка16 (7+9)

  Југославија 1 (1+0)
  Луксембург 1 (1+0)
  Мађарска 5  (4+1)
  Норвешка 3  (2+1) 
  Пољска 19 (11+8)
  Румунија 7 (5+2) 
  Совјетски Савез 41 (24+17)
  Турска 4 (3+1) 

 Уједињено Краљевство ()
  Финска 7 (6+1)
  Француска ()
  Холандија 4 (2+2) 
  Чехословачка 21 (13+8))
  Швајцарска 3 (2+1)
  Шведска 6 (6+0)
  Шпанија 7 (6+1)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству у дворани 1975. 
Ово је преглед успешности земаља према броју финалиста у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.,

Од 24 земље учеснице њих 6 нису имале ниједног учесника у финалу: Аустрија, Данска, Луксембург Норвешка Турска и Шпанија.

Вишеструки освајачи медаља

Рекорди 
У току Европског првенства у дворани 1975. оборен је: 1 светски рекорд, 1 европски рекорд, 1 рекорда европских првенства и ... националних рекорда.

Светски атлетски рекорди у дворани постигнути на Европском првенству 1975. (1)

Европски атлетски рекорди у дворани ( 1 )

Рекорди Европског првенства у дворани (2)

Укупни биланс медаља после 6. Европског првенства у дворани 1970—1975.

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља у атлетици, жене 

 Биланс медаља укупно

Вишеструки освајачи медаља после 6. Европског првенства 1970—1975. 
У ове табеле су унети сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Вишеструки освајачи медаља, мушкарци 1970—1975. 
<div style="height:512px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB">

Вишеструки освајачи медаља, жене 1970—1975.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати на ЕПд 1975.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани

Атлетика у Пољској
Атлетика у 1975.